Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 1997/1998 rozpoczął się 1 sierpnia 1997 w australijskim Mount Buller, a zakończył 15 marca 1998 w austriackim Altenmarkt. Była to 19 edycja Pucharu Świata w narciarstwie dowolnym. Puchar Świata rozegrany został w 8 krajach i 11 miastach na 2 kontynentach. Najwięcej zawodów odbyło się we Francji po 11 dla kobiet i mężczyzn. W tym sezonie ostatecznie zrezygnowano z rozgrywania kombinacji. Rozegrano 39 zawodów dla mężczyzn i 38 dla kobiet.

Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Kanadyjczyk Darcy Downs, a wśród kobiet Rosjanka Jelena Batałowa oraz Amerykanka Stacey Blumer. W tym sezonie triumfowali: Francuz Fabrice Becker wśród mężczyzn oraz ex aequo Rosjanka Jelena Batałowa i Amerykanka Nikki Stone wśród kobiet.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 BA = balet narciarski

Mężczyźni

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz
 Klasyfikacje mężczyzn
 Klasyfikacje kobiet

1997 w sportach zimowych
1998 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym